Карех-Зия-од-Дин (, ) — город на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан. Входит в состав шахрестана Хой.

География 
Город находится в северо-восточной части Западного Азербайджана, в горной местности, на левом берегу реки Акчай (бассейн Аракса). Абсолютная высота — 1 109 метров над уровнем моря.
Карех-Зия-од-Дин расположен на расстоянии приблизительно 145 километров к северу от Урмии, административного центра провинции и на расстоянии 655 километров к северо-западу от Тегерана, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Хой.

Население 
По данным переписи 2006 года, население составляло 22 589 человек.

Примечания 

Города Западного Азербайджана